Nygaard, Nygård ou Nygard peut faire référence à :

 , une compagnie de vêtements.

Personnalités 

 , juge norvégienne,
 , écrivaine norvégienne,
  (1957- ), personnalité norvégienne,
 , personnalité norvégienne,
 , footballeur australien,
 , personnalité politique du Dakota du Sud, États-Unis,
 , personnalité norvégienne,
 , personnalité politique norvégienne,
 , personnalité norvégienne de la mode,
  (1897–1997), diffuseur radiophonique norvégien,
  (1903–2002), psychologue danois,
 , boxeur norvégien,
  (1906–1963), personnalité politique du Dakota du Nord, États-Unis,
 , joueur américain de volleyball,
 , musicien américain,
 , footballeur finnois,
 , sportif norvégien,
 , personnalité politique américaine,
 Kristen Nygaard, informaticien et personnalité politique norvégien,
 Kristen Nygaard, footballeur danois,
 Marc Nygaard, footballeur danois,
  (1838–1912), éducateur et linguiste norvégien,
 , juge norvégien,
 , professeur norvégien de droit,
 , poète norvégien,
 Peter Nygard, personnalité canado-finnoise,
 , artiste finnois de rap,
 , joueur finnois de guitare,
 , juge fédéral américain,
 , réalisateur américain,
 , personnalité américaine,
 Trygve Nygaard, joueur norvégien de football,
 Vanessa Nygaard, joueur et entraîneur américain de basketball,
 William Nygaard, personnalité norvégienne,
  (1865–1952), personnalité politique norvégienne,
 , joueur norvégien de handball,
 , boulanger norvégien.

Lieux 

 , au Manitoba.

 , village de la commune de Gildeskål, comté de Nordland,
 , village de Meløy dans le comté de Nordland,
 , quartier de la ville de Bergen, comté de Hordaland,
 , pont de la ville de Bergen.
 , église de Nygård, Bergen.
 , quartier de la ville de Tromsø, comté de Troms,
 , quartier de la ville de Sandefjord, comté de Vestfold.

 Nygård (Suède), village de la commune de Lilla Edet,
 Nygårds hagar, une région près de Stockholm.